Rainer kan som auktorsförkortning betyda:

 Heimo Rainer
 Moriz Moritz von undzu Haarbach Rainer

Robotskapade auktorsförkortningar